dtk – codice ISO 639-3 della lingua tene ka dogo